Пётр Коко́рин:
 Кокорин, Пётр Дмитриевич (1887—1919) — военный деятель, большевик.
 Кокорин, Пётр Иванович (1902—1985) — управляющий трестом «Сталинуголь» комбината «Кузбассуголь», Герой Социалистического Труда.